Села
 Плахтіївка — Одеська область, Саратський район
 Плахтіївка — Харківська область, Близнюківський район